Wijffels is een familienaam afkomstig uit West-Zeeuws-Vlaanderen.

Bekende Nederlanders met deze achternaam:
Herman Wijffels, Nederlands topman en informateur van het kabinet-Balkenende IV;
Frans Wijffels, Nederlands politicus voor de RKSP en Minister van Sociale Zaken in het kabinet-Gerbrandy III.